Билли Джонстон ()  — имя и фамилия следующих персоналий:
 Джонстон, Билли (футболист, 1901) (1901—1964) — шотландский футболист, нападающий.
 Джонстон, Билли (футболист, 1942) (род. 1942) — ирландский футболист и футбольный тренер.